Eschbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Gemeindeteile in Deutschland:
 Baden-Württemberg
 Eschbach im Schwarzwald, Ortsteil der Gemeinde Stegen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Eschbach (Markgräflerland), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Eschbach (Waldkirch), Hof im zentralen Stadtgebiet von Waldkirch, Landkreis Emmendingen
 Eschbach (Waldshut-Tiengen), Stadtteil von Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut
 Bayern
 Eschbach (Unterneukirchen), Einöde der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting
 Hessen
 Eschbach (Usingen), Stadtteil von Usingen, Hochtaunuskreis
 Frankfurt-Nieder-Eschbach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Frankfurt am Main
 Ober-Eschbach, Ortsteil der Stadt von Bad Homburg vor der Höhe, Hochtaunuskreis
 Laubuseschbach, hervorgegangen aus Laubus und Eschbach
 Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Solingen), Hofschaft in Solingen
 Untereschbach, Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Rheinland-Pfalz
 Eschbach (bei Nastätten), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis
 Eschbach (Herresbach), Ortsteil der Gemeinde Herresbach im Landkreis Mayen-Koblenz
 Eschbach (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße

Gemeinden in Frankreich:
 Eschbach (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin
 Eschbach-au-Val im Département Haut-Rhin

Gemeindeteil einer Gemeinde in Österreich:
 Eschbach (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Ortschaft in den USA:
 Eschbach, Washington im Yakima County, Washington

Fließgewässer:
 Eschbach (Altbach), linker Zufluss des Altbachs (zur Rott) nahe Nuppling (Triftern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Eschbach (Arbach), linker Zufluss des Arbachs (zum Elzbach) nach Arbach, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Bach am Königskopf), linker Zufluss des Bachs am Königskopf (zum Mittelrhein-Zufluss Reichelsteiner Bach oder Wellmicher Bach nahe bachabseits liegendem Eschbach (bei Nastätten)), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Bodensee), Zufluss des Bodensees bei Wasserburg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Eschbach (Breitner Bach), auch Brunngraben, rechter Oberlauf des Breitner Bachs (zum Inn) bis Oberthann, Gemeinde Nußdorf an der Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Eschbach (Buchholzbach), rechter Zufluss des Buchholzbachs (zum Armuthsbach) nahe Honerath (Bad Münstereifel), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Dachsenhausener Mühlbach), rechter Zufluss des Dachsenhausener Mühlbachs zwischen Dachsenhausen und Braubach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Dinkel), rechter Zufluss der Dinkel in Gronau, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Dreisam), rechter Zufluss der Dreisam bei Ebnet (Freiburg im Breisgau), Baden-Württemberg
 Eschbach, Unterlaufname des Kreuzbachs (zur Eschach, zur Aitrach) in Kreuzthal (Buchenberg), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eschbach (Fischbach), mit Oberläufen Hinterbach und Mittelbach, linker Oberlauf des Fischbach (Eschach) in Fischbach (Niedereschach), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eschbach (Gerbach), rechter Zufluss des Gerbachs oder Dörrbach (zur Pfrimm) vor der Dannenfelsermühle nahe Dannenfels, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Gewerbekanal), linker Zufluss des Gewerbekanals (neben der Elz) bei Eschbach, Stadt Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Eschbach (Glan), linker Zufluss des Glan vor Rehborn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Götzenbach), linker Zufluss des Götzenbachs bei der Götzenmühle (Gemeinde Eschach), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eschbach (Hagenbach), linker Zufluss des Hagenbachs bei der Löhlebühl (Trossingen), Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Eschbach (Irsen), linker Zufluss des Irsen vor Irrhausen, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Kaiserbach), linker Zufluss des Kaiserbachs vor Göcklingen, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Kautenbach), rechter Zufluss des Kautenbachs nach Kautenbach (Traben-Trarbach), Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Kleine Weisach), linker Zufluss der Kleinen Weisach (zur Aisch) bei Hombeer, Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Eschbach (Konderbach), rechter Zufluss des Konderbachs gegenüber der Kondermühle im Dieblicher Wohnplatz Kondertal, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Kraichbach), rechter Zufluss des Kraichbachs bei Gochsheim (Kraichtal), Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Eschbach (Krebsbach) oder Firzenfließ, rechter Zufluss des Krebsbachs (zum Fallbach) am Ortsende von Marköbel, Gemeinde Hammersbach, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Eschbach (Krottenbach), rechter Zufluss des Krottenbachs (zum Rhein-Zufluss Blauwasser) in Oberrotweil (Vogtsburg), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eschbach (Markelsbach), rechter Zufluss des Markelsbach (zum Wahnbach) bei Markelsbach (Much), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Mörnbach), rechter Zufluss des Mörnbachs bei Neue Heimat, Markt Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Eschbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda bei Frankfurt am Main, Hessen
 Eschbach (Nitzbach), linker Zufluss des Nitzbachs nach Niederbaar (Baar), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Nette), linker Zufluss der Nette nach der Hammesmühle bei Sankt Johann, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Offenburger Mühlbach), linker Zufluss des Offenburger Mühlbachs (Niedermattgraben) (zur Kinzig) nach Käfersberg (Ortenberg), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eschbach (Prüm), linker Zufluss der Prüm durch Holsthum, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Aich) nach Musberg (Leinfelden-Echterdingen), Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Eschbach (Riveris), rechter Quellbach der Riveris im Staatsforst Hochwald bei Farschweiler, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Eschbach (Rur) – zwei Zuflüsse der Rur in Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Eschbach (Rur, Monschau), linker Zufluss in Monschau, Städteregion Aachen
 Eschbach (Rur, Heimbach), rechter Zufluss der Rurtalsperre vor Heimbach, Kreis Düren
 Eschbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach (zum Oberrhein) in Gondelsheim, Landkreis Karlsruhe,
 Eschbach (Schlinge), linker Zufluss der Schlinge vor Oeding (Südlohn), Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Siede), rechter Zufluss der Siede zwischen Mellinghausen und Sieden (Borstel), Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Eschbach (Steinfurter Aa), linker Zufluss der Steinfurter Aa nach Laer, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach oder Mühlbach (Stockacher Aach) oder Mühlbächlein, rechter Zufluss der Stockacher Aach nach Mühlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Eschbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbach (Rhein) nach Eschbach (Markgräflerland), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Eschbach (Sülz), rechter Zufluss der Sülz in Untereschbach (Overath), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eschbach (Usa), linker Zufluss der Usa nach Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Eschbach (Weilergraben), rechter Zufluss des Weilergrabens rechts neben der Schwarzwälder Kinzig (zum Oberrhein) bei Fischerbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Eschbach (Weser), linker Zufluss der Weser/La Vesdre (zur Ourthe) vor der Wesertalsperre nahe Eupen, Wallonische Region, Belgien
 Eschbach (Wupper), linker Zufluss der Wupper in Burg an der Wupper im kreisfreien Solingen, Nordrhein-Westfalen

Eschbach ist der Name eines Rennstreckenabschnitts:
 Teil der Nürburgring-Nordschleife, siehe Nordschleife#Streckenabschnitte

Eschbach ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Eschbach (1948–2021), deutscher Semiotiker; Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg-Essen
 Andreas Eschbach (* 1959), deutscher Schriftsteller
 Chris Eschbach (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler
 Daniel Eschbach (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Jeanot Eschbach (* 1989), Schweizer Unihockeyspieler
 Josef Eschbach (1916–1992), deutscher Schriftsteller
 Lara Eschbach (* 1991), Schweizer Unihockeyspielerin
 Norbert Eschbach (* 1954), deutscher Klassischer Archäologe
 Viktoria Eschbach-Szabo (* 1956), Japanologin und Sprachwissenschaftlerin
 Wilhelm Eschbach (* 1874), Direktor der Zündhütchenfabrik/Sprengkapselfabrik Troisdorf

Siehe auch:
 Aeschbach
 Esbach
 Eschach
 Eschbacher
 Eschbachgraben, rechter Zufluss des Mains bei Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Eschebach
 Eschenbach
 Eschgraben
 Eschtal
 Eßbach/Essbach